Tur kan syfta på följande platser:

Finland 

 Yttre Torgrund, ö, Österbotten, Vasa,

Tjeckien 

 Tuř, ort, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar